

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Fałkowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów 
 Fałkowice – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Pokój